Топоним
 Руски (, ) — название ряд географических объектов на территории Ирландии:
 Руски (Литрим / Роскоммон) — крупная деревня и таунленд на границе графств Литрим и Роскоммон
 Руски (избирательный округ, Роскоммон) — избирательный округ в графстве Роскоммон
 Руски (избирательный округ, Литрим) — избирательный округ в графстве Литрим
 Руски (север Литрима) — небольшая деревня и таунленд на севере графства Литрим, в волости Росклохер (Rosclogher)
 Руски (юг Литрима) — таунленд на юге графства Литрим, в волости Мохилл
 Руски (Каван) — таунленд в графстве Каван
 Руски (Лаут) — таунленд в графстве Лаут
 Руски (Мит) — таунленд в графстве Мит
 Руски (Донегал) — 6 таунлендов в графстве Донегал
 Руски (Мейо) — 3 таунленда в графстве Мейо
 Руски (Монахан) — 3 таунленда в графстве Монахан
 Руски (таунленд, Роскоммон) — ещё один таунленд на самом западе графства Роскоммон
 Руски (Фермана) — 2 таунленда в графстве Фермана (Северная Ирландия)
 Руски (пиво) — пиво в России, существовавшее в 2002 году.

См. также 
 Руски-Поток — деревня и община в Снинском районе Прешовского края Словакии

Другое 
 Раски (, реже — ) — пренебрежительное англоязычное сленговое прозвище русских.

Ссылки 
 Roosky в Placenames Database of Ireland